Il torneo di calcio agli Island Games 2001 è stata la settima edizione torneo. Si è svolto dall'8 al 13 luglio 2001 sull'Isola di Man.

Il torneo maschile vide la partecipazione di 12 squadre e fu vinto dalla Selezione di calcio di Guernsey, quello femminile di 7 squadre e terminò con la vittoria della Nazionale di calcio femminile delle Isole Fær Øer.

Squadre

Torneo maschile

Torneo femminile

Formato

Torneo maschile
Le dodici squadre furono divise in quattro gruppi, di tre squadre ciascuno.

La prima fase prevedeva un girone all'italiana con gare di sola andata; nella seconda le squadre dei due gironi si affrontavano in base alla posizione in classifica per assegnare le posizioni finali, dal dodicesimo al primo posto.

Torneo femminile
Le sette squadre furono divise in due gruppi, uno da quattro ed uno da tre. Dopo una prima fase con girone all'italiana, con gare di sola andata, la seconda attribuì le posizioni dalla settima alla prima con scontri diretti in base alla posizione in classifica.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati in dettaglio

Torneo maschile

Torneo femminile

Collegamenti esterni 

2001
Island Games 2001